Starjawa (ukrainisch und russisch ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Starjawa (Sambir), Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Sambir
 Starjawa (Jaworiw), Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Jaworiw